Lichtenberg poate să însemne:

Geografie

România 
 denumirea germană a fostei localități Dealu Ederii, situată la 2 km de Clit, comuna Arbore, județul Suceava

Germania 
 numele unui sector din Berlin
 Berlin-Lichtenberg, un cartier situat în sectorul cu același nume din Berlin
 Lichtenberg (Oberfranken), un oraș din districtul Hof, landul Bavaria
 Lichtenberg/Erzgeb, o comună din districtul Mittelsachsen, landul Saxonia
 Lichtenberg (Lausitz), o comună din districtul Lausitz, landul Saxonia

Austria 
 Lichtenberg, o comună din landul Austria Superioară

Franța 
 Lichtenberg - comună din departamentul Bas-Rhin, Alsacia

Italia 
 denumirea germană a castelului Montechiaro din Provincia Autonomă Bolzano

Personalități 

Bernd Lichtenberg, scenarist german (« Good Bye Lenin »)
Bernhard Lichtenberg, teolog german
Byron K. Lichtenberg (n. 1948), astronaut american
Georg Christoph Lichtenberg, filosof, astronom și fizician german

Astronomie 
 7970 Lichtenberg, un asteroid
 Lichtenberg (crater), un crater situat pe lună
 Humason (crater), un crater lunar care înainte se numea Lichtenberg G

Alte 
 Figură Lichtenberg, o formă de descărcare electrică care apare uneori în materiale izolante